Andreas Kunze (1952-2010), acteur allemand
 Gerhard Kunze (1922-2006), arbitre est-allemand de football
 Gustav Kunze (1793-1851), botaniste, entomologiste et médecin allemand
 Hansjörg Kunze, athlète est-allemand
 Heinz Rudolf Kunze (1956-), auteur-compositeur-interprète de rock et écrivain allemand ; 
 Martin Kunze (1961-), photographe allemand ; 
 Reiner Kunze, écrivain allemand ; 
 Yvonne Kunze, patineuse de vitesse sur piste courte allemande.

Voir aussi 
 Carl Ernst Otto Kuntze (1843-1907), botaniste allemand

Patronyme lorrain